Суперкубок Нідерландів з футболу 2010  — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 липня 2010 року між чемпіоном Нідерландів Твенте та володарем кубка Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Нідерланди
2010 у нідерландському спорті
Липень 2010